193 км (193-й кіломе́тр; Сто дев'яно́сто тре́тій кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні зупинні пункти та платформи

193 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Полтава-Південна — Кременчук
 193 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Дніпро-Головний — Нижньодніпровськ-Вузол